Georg Heym (1887-1912), poète expressionniste allemand ;
 Johann Christian Andreas Heym (1769-1829), géographe et grammairien allemand ;
 Stefan Heym (1913-2001), écrivain allemand.

Patronyme germanique